Totonho, nome artístico de Carlos Antônio Bezerra da Silva  (Além Paraíba, 25 de fevereiro de 1946) é um cantor e compositor brasileiro. Em 1978, lançou seu primeiro disco Dia a Dia, pela Top Tape.

Bibliografia
AMARAL, Euclides. Alguns Aspectos da MPB. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2008. 2ª ed. Esteio Editora, 2010. 3ª ed. EAS Editora, 2014.

Naturais de Além Paraíba
Cantores de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais
Cantores de música popular brasileira